ASAE ist die Abkürzung für:

 Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Jahrbücher der heute als Supreme Council of Antiquities bezeichneten ägyptischen Behörde zum Schutz der dortigen Altertümer
 American Society of Agricultural Engineers, heute ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers)
 American Society of Association Executives, Vereinigung von US-amerikanischen Führungskräften
 Autoridade de Segurança Alimentar e Económia, portugiesische Behörde für Lebensmittelüberwachung  

Abkürzung